Покушение на Александра II 25 мая 1867 года — второе покушение на императора Александра II, произошедшее в Париже 25 мая по старому стилю 1867 года.

Предыстория 

В 1863 году в Польше вспыхнуло восстание, которое было в течение чуть более года подавлено русским правительством при содействии Берлинского правительства.

В мае 1867 года Александр II прибыл во Францию на Всемирную выставку. Тогда деятель польского освободительного движения, Антон Березовский, решил убить Александра в знак мести за подавление польского восстания. Как позже он признавал, окончательное решение убить русского царя он принял 1 июня, когда наблюдал за встречей русского царя. Спустя 4 дня он купил двуствольный пистолет и 6 июня, позавтракав, отправился искать встречи с царём.

Покушение 
Около 5 часов пополудни император Александр выехал с ипподрома Лоншан (), в котором проходил военный смотр. Вместе с царем в экипаже находились два его сына, Владимир Александрович и Александр Александрович, то есть будущий император Александр III, а также император Франции Наполеон III. Во время выезда с ипподрома Березовский приблизился к экипажу и выстрелил в русского царя. Но смерти царя удалось избежать, так как офицер охраны Александра проявил бдительность и успел оттолкнуть руку террориста. В результате пули попали в лошадь. Из-за слишком сильного заряда пистолет Березовского разорвался и стрелявшего удалось схватить.

Последствия 
После ареста Березовский заявил:

Суд над террористом состоялся 15 июня. Березовский заявил, что у него не было сообщников. Он также выразил сожаление, «что все это произошло в дружественной нам Франции». Прокурор утверждал, что Березовский не имел личных мотивов жаловаться на российское правительство, и потому «для него нет оправданий, если только политические страсти не послужат ему в уменьшение вины». Адвокат возражал и настаивал на том, что «Березовский мстил за свою порабощенную родину и семью, сосланную после восстания, и ссылался на добрые качества Березовского, подтвержденные свидетелями». Несмотря на то, что симпатии были на стороне защиты, суд постановил отправить Березовского в Новую Каледонию на пожизненную каторгу. Спустя 40 лет после покушения, в 1906 году, Березовского амнистировали, но он так и остался жить в Новой Каледонии до своей смерти.

Источники 
 Покушения на Александра II 
 Наиболее известные покушения на Александра II

Покушения на Александра II
Террористические акты 1867 года
Народовольцы
1867 год во Франции
1867 год в России
Террористические акты, совершённые во Франции